Ashleigh Barty e Storm Hunter erano le campionesse in carica, ma Barty si è ritirata dal tennis professionistico nel marzo 2022. Hunter ha fatto coppia con Kateřina Siniaková, ma sono state sconfitte in finale da Asia Muhammad e Taylor Townsend con il punteggio di 6-2, 7-6(2).

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Storm Hunter /  Kateřina Siniaková (finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (semifinale)
  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (secondo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (quarti di finale)

  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Asia Muhammad /  Taylor Townsend (Campionesse)
  Anastasija Potapova /  Jana Sizikova (secondo turno) 
  Anna Danilina /  Anna Kalinskaja (secondo turno)

Wildcard 

  Kimberly Birrell /  Priscilla Hon (primo turno)

Ranking protetto 

  Miriam Kolodziejová /  Markéta Vondroušová (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 1 2023